Краснолюбе́цьк — село в Україні, у Калинівській селищній громаді Бериславського району Херсонської області. Населення становить 737 осіб.

Примітки

Посилання 

 Погода в селі Краснолюбецьк 

Села Херсонської області